EXQI Лига 2008/2009 годов () — 92-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 13 августа 2008 года и закончится 16 мая 2009 года. В чемпионате приняли участие 19 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2008/2009
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2008 году
Спорт в Бельгии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009